Raguel (hebr. רְעוּאֵל, Przyjaciel Boga) – W tradycji judaizmu i islamu jeden z archaniołów. Według etiopskiej wersji apokryficznej Księgi Henocha Dokonuje [on] zemsty na świecie dostojników niebiańskich, natomiast według jej słowiańskiej wersji był on aniołem, który przeniósł ciało Henocha do nieba. 

Jego kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza w 745 r.

Anioły w judaizmie
Anioły w islamie